Прехано ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 42,40 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Prejano.tk 
 Prejano.es.vg

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи